Мойра — одна из богинь судьбы в древнегреческой мифологии.
 Мойра — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 (638) Мойра — астероид главного пояса, который был открыт 5 мая 1907 года.
 Мойра — персонаж многопользовательской игры Overwatch, разработанной компанией Blizzard Entertainment.